Абутайловы - рязанский боярский род идущий от родоначальников: "мужа честен", мурзы Салахмира, в крещении боярин Иван Мирославович и великой княжны Анастасии Ивановны Рязанской, младшей сестры великого князя Олега Ивановича Рязанского. Названием Абутайловы пользовались потомки родов рязанского боярина Михайло Григорьевича по прозванию Абутайло, упомянутого (1463-1483). Владелец г. Венев, Растовец с селом Мирославщина, Веркошу, а также прилегающих земель.  Русские историки занимающиеся генеалогией родов, данный термин использовали при обозначении рязанских боярских родов Шишкины и Крюковы, а также Константина Дивного не имеющего потомства и идущих от Абутайло.

В Михайловском уезде при реке Суренке к западу от Данковской большой дороги в Моржеском стане по писцовой книге (1628/29) числилось: "За стольником за Петром Никитиным сыном Измайлова старае его вотчина, что преже была за его братьями, село Зикеево, что прежде была деревня Зикеевка, Абутова тож на колодезе".

Родословная роспись Абутайловых 
"У Ивана Солохмира сын Григорей у Григорья Ивановича Солохмирова дети Михайло прозвище Обумайло был у великого князя боярин вотчина ево была Венева да Растовец да веркош у Михайло сын Григорей Шишка у Григория шишки сын Тимофей Крюк от него повелись Крюковы...".

"....а у Обусмала (Обумайло) сын Григорей Шышка, а был у великого князя боярин, и жил в вотчине своей в Веневе до смерти своей и лёг в Веневе с женою своею. А у Григорея сын Большой Тимофей Крюк, был у великого князя конюший и был за ним Ростиславль в путь и на бою его ранили татарове и он постригся, да от тех ран и умер и лёг в Ростиславле...."

Примечания

Литература 
 Общий гербовник дворянских родов.
 Гербовник Анисима Титовича Князева. 1785г.
 Гербовник дворянских родов графа Александра Бобринского. 1890г.
 П.В. Долгорукий. "Российская родословная книга". 1855г.
 Исследования по исторической диалектологии татарского языка. Казань. 1982г. стр. 68-153.
 Мордва-каратаи: Язык и фольклор. Казань. 1991г. стр. 153.
 Д.В. Цветаев. А.И. Соболевский. "Жалованная грамота Олега Рязанского". Москва. 1913г. Сборник Московского архива Министерства Юстиции. Том1.
 А.И. Гамаюнов. "К вопросу о достоверности первого упоминания Венева" (архив русской истории. Сборник РГАДА. Выпуск № 7.).

Боярские роды